Banat désigne en français :

En France, Banat est une ancienne commune française de l'Ariège, aujourd'hui intégrée à Tarascon-sur-Ariège.

Europe centrale

Royaume de Hongrie
En Europe centrale, un banat est une marche-frontière de l'ancien royaume de Hongrie, gouvernée par un « ban » : il y eut sur les flancs méridional et oriental du royaume médiéval de Hongrie de nombreux Banats croates, serbes, slavo-roumains ou roumains qui disparurent au cours des guerres ottomanes ; d'ouest en est :
 Croatie, Dalmatie et Slavonie (formés à partir du royaume de Croatie réuni à la Hongrie en 1102),
 Ozora, Šo/Seona et Méranie/Rama (formés à partir du royaume de Bosnie réuni à la Hongrie en 1203),
 Mačva (formé à partir d'un territoire pris à la Serbie en 1359),
 Požarevac/Pojarevăț et Kičevo/Cuciova (formé en 1356 à partir du voïvodat serbo-roumain de Craïna)
 Timișoara/Temesvár et Vâlcu/Valkó (qui ont formé la région historique du Banat)
 Severin (l'actuelle région d'Olténie) et Argeș (dont l'indépendance en 1330 est à l'origine de la Valachie).

Banat historique

On appelle spécialement le Banat (ou Banat historique) une région au sud-est de l'Europe. Il s'agit de l'ancien « Banat de Timişoara », qui fut partagé après la Première Guerre mondiale entre la Roumanie, la Yougoslavie, et la Hongrie.

Depuis 1918 on distingue :
 le Banat roumain
 le Banat serbe, dans la province autonome de Voïvodine, dont :
 le Banat septentrional
 le Banat central
 le Banat méridional
 le Banat hongrois.

Animaux 
 Le Banat, race de chevaux de trait originaire du plateau de Timiș, en Roumanie.

Patronyme 
 Ali Banat est un philanthrope australien

Références 

Homonymie
Homonymie de titre
Royaume de Hongrie